Улица Марты́нова — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Мартынова — улица в Кронштадте.
 Улица Мартынова — улица в Правобережном округе Липецка.
 Улица Мартынова — улица в Оренбурге.

См. также 
 Бульвар Мартынова
 Набережная Мартынова
 Мартыновская улица
 Улица Мартыновой